Groppe steht für:

 einen kleinen auch in Deutschland vorkommender Süßwasserfisch, siehe Groppe
 die Familie der Knochenfische, siehe Groppen 
 ein historisches Küchengerät, siehe Grapen
 Groppe Building, Bauwerk in USA

Groppe ist der Familienname folgender Personen:
 Carola Groppe (* 1964), deutsche Historikerin und Erziehungswissenschaftlerin
 Eduard Groppe († 1909), Mitbegründer des Trierischen Volksfreunds, einer in Trier erscheinenden Tageszeitung
 Friedhelm Groppe (1942–2014), deutscher Fußballspieler
 Hans-Hermann Groppe (* 1954), deutscher Autor
 Johanna Luise Groppe (1863–19??), deutsche Malerin
 Lothar Groppe (1927–2019), deutscher Ordensgeistlicher, Jesuit und Militärpfarrer
 Theodor Groppe (1882–1973), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Grobbe